Дьёр (венг. Győr) — многозначный термин.
 Дьёр — город северо-западной Венгрии.
 Дьёр — исторический комитат в западной части Венгерского королевства.
 Дьёр — один из пяти международных аэропортов Венгрии.
 «Дьёр» — венгерский футбольный клуб из города Дьёр на северо-западе Венгрии.

См. также 
 Дьёр-Мошон-Шопрон